Хартке () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хартке, Вернер (1907—1993) — немецкий филолог и историк.
  (1879—1966) — немецкий филолог, историк религии и теолог.
  (1908—1997) — немецкий географ.
  (1919—2003) — американский политик.
  (род. 1952) — американский композитор.